Stephenson kan som auktorsförkortning betyda:

 Thomas Alan Stephenson
 John Stephenson

Robotskapade auktorsförkortningar